Europese weg 95, een Europese weg
E95 (Verenigde Arabische Emiraten), een nationale weg in de Verenigde Arabische Emiraten